Переплёт:
 Переплёт — конструкция книги.
 Оконный переплёт — конструкция рамы окна.

См. также 
 Попасть в переплёт